Ти́но-Свен Су́шич (; 13 февраля 1992, Сараево) — боснийский и бельгийский футболист, полузащитник клуба «Табор». Выступал в сборной Боснии и Герцеговины. Сын Сеада Сушича и племянник Сафета Сушича.

Карьера

Клубная 
Уроженец Сараево, Тино-Свен вместе с родителями перебрался из разрушенной войной Боснии в Бельгию в раннем возрасте. Выступал в детстве за команды «Визе» и «Генк», но профессиональное обучение прошёл в академии льежского «Стандарда». С 2010 по 2012 годы числился в официальном составе клуба, однако провёл только один товарищеский матч в его основе. В 2012 году подписал четырёхлетний контракт со сплитским «Хайдуком».

В сборной 
В августе 2010 года был призван в юношескую сборную Бельгии старшей возрастной категории (до 18/19 лет). Провёл 8 матчей и забил 1 гол. Получил приглашение от сборной Хорватии, но в октябре 2013 года принял решение выступать за сборную Боснии и Герцеговины. 5 марта 2014 года дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины в товарищеском матче против сборной Египта.

Достижения 
 «Хайдук» (Сплит)
 Обладатель Кубка Хорватии: 2012/13

Примечания 

Футболисты Бельгии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Хартберг»
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК «Табор»